Dades de la Temporada 1926-1927 del RCD Espanyol.

Fets Destacats 
 25 de desembre de 1926: Amistós, Espanyol 4 - Tolosa 0.
 26 de desembre de 1926: Amistós, Espanyol 6 - Tolosa 0.
 2 de març de 1927: Amistós, Espanyol 4 - FC Barcelona 1.
 13 de març de 1927: Amistós, Real Zaragoza 0 - Espanyol 3.
 22 de juny de 1927: Amistós, Cultural Leonesa 0 - Espanyol 3.
 10 de juliol de 1927: Homenatge a Josep Maria Canals i Casimir Mallorquí, Espanyol 4 – Selecció Catalana 1.

Resultats i Classificació

Campionat de Catalunya

Plantilla

Referències 

Temporades del RCD Espanyol
Competicions esportives del 1926 a Catalunya
Competicions esportives del 1927 a Catalunya